Тихиничи:

 Тихиничи — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области Белоруссии (в прошлом: местечко (имение) в Руденецкой волости, Гомельский уезд Могилёвской губернии.).
 Тихиничи — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области Белоруссии.